Villa Repeta – villa situata nel comune italiano di Campiglia dei Berici, in Veneto
 Nina Repeta – attrice statunitense